Khâmerernebty (ou Khâmernebti), L'amour des deux maîtresses est apparu, est un prénom féminin de l'Égypte antique.

C'est le nom porté par deux reines la  et une princesse de la .

Reines 

 Khâmerernebty , fille de Noubet, troisième femme de Khéops ; première femme de Khéphren ; elle est la mère de Mykérinos () ;
 Khâmerernebty , fille de la première, deuxième femme de Khéphren puis première femme de Mykérinos () ;

Princesse 
 
 Khâmerernebty, fille de Niouserrê et de la reine Rêpoutnoub (), épouse du vizir Ptahchepsès.
 Khâmerernebty, épouse du vizir Iounmin ().

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique